Rimini steht für:
 Rimini, eine Stadt an der italienischen Adriaküste in der Emilia-Romagna
 Rimini (2009), österreichischer Spielfilm von Peter Jaitz
 Rimini (2022), österreichisch-deutsch-französischer Spielfilm von Ulrich Seidl

Rimini ist der Familienname folgender Personen:
 Giacomo Rimini (1887–1952), italoamerikanischer Opernsänger (Bariton)
 Lucia Carpi-Rimini (1900–1944), Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine in Bozen
 Rosa Raisa Rimini (1893–1963), polnisch-amerikanische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin, siehe Rosa Raisa

Siehe auch:
 AC Rimini 1912, Fußballverein aus Rimini